A Equipe Neerlandesa de Copa Davis representa os Países Baixos na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Neerlandesa de Tênis/Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.

Time atual

Equipe de 2013:
Jesse Huta Galung
Thiemo de Bakker
Robin Haase
Jean-Julien Rojer

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe neerlandesa)

Países Baixos